Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Hana Mandlíková che ha battuto in finale Zina Garrison 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Andrea Jaeger (secondo turno)
 Assente
 Bettina Bunge (primo turno)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

 Zina Garrison (finale)
 Hana Mandlíková (campionessa)
 Kathy Horvath (quarti di finale)
 Helena Suková (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Washington 1984